Тимофеевка (), село, 
Берестовский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320681006. Население по переписи 2001 г. составляет 127 (66/61 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Тимофеевка находится на правом берегу реки Водяной, в 1-м км от села Борестовое, на реке большая запруда (~30 га).

История 
 1914 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Культура 
 Клуб.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 239 воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района